Kerins ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Kerins (* 1977), irischer Sportler
 Charles Kerins (1915–1988), US-amerikanischer Künstler
 John Kerins (1858–1919), US-amerikanischer Baseballspieler
 Michael Joseph Kerins (* 1952), schottischer Schriftsteller und Story-Teller

Siehe auch:
 Kerin